Zestawienie meczów reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Ryszarda Kuleszę.

Opis 
Kadencja Ryszarda Kuleszy trwała w okresie od września 1978 roku do grudnia 1980 roku. Kulesza w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutował 11 października 1978 roku w Bukareszcie w przegranym 0:1 meczu towarzyskim z reprezentacją Rumunii. Za kadencji Kuleszy drużyna Biało-Czerwonych nie awansowała na mistrzostwa Europy 1980 we Włoszech. Po wygranym 7 grudnia 1980 roku 2:0 meczu eliminacyjnym mistrzostw świata 1982 w Gżiry z reprezentacją Malty, który został przedwcześnie zakończony w wyniku zachowania maltańskich kibiców (walkower FIFA był wówczas 2:0, więc wynik meczu został utrzymany), Kulesza podał się do dymisji w wyniku tzw. afery na Okęciu.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  5:0 (19.08.1979, Słupsk)
 Najwyższa porażka:  1:3 (13.05.1980, Frankfurt)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 4 – dwukrotnie (, , , ); (, , , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 7 – ({Reprezentacja|NED|pn}}, , , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 4 – dwukrotnie (, , , ); (, , , )
 Najszybciej zdobyty gol: Paweł Janas (, 19.08.1979, Słupsk) – 1 min.
 Najszybciej stracony gol:  Franco Causio (19.04.1980, Turyn) – 2 min.

Strzelcy

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Ryszarda Kuleszy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze w bazie Hppn.pl

Kulesza